La mélamine peut désigner :
 une molécule, la mélamine ;
 une résine de type aminoplaste, la « mélamine ».